Арангастах — мис в Анабарській губі, море Лаптєвих, Росія
 Арангастах — острів в морі Лаптєвих, Республіка Саха, Росія
 Арангастах — річка на півночі Республіки Сахи, Росія